Crevole bezeichnet:

 Crevole, Ortschaft mit Burg und Pieve im Gemeindegebiet von Murlo in der Provinz Siena
 Crevole (Fluss), Fluss im Gemeindegebiet von Murlo, Provinz Siena